Ка́тнер — фамилия.
 Катнер, Соломон — английский пианист.
 Лоренс Катнер — врач в телесериале «Доктор Хаус».